EC VSV (Eishockey-Club Villacher Sportverein) je austrijski klub u hokeju na ledu iz grada Villacha. Klub trenutačno nastupa u međunarodnoj austrijskoj hokejaškoj ligi. Domaće utakmice igraju u dvorani Stadthalle Villach kapaciteta 5.000 sjedećih mjesta. Ekipu iz Villacha vodi jedini švedski trener u ligi, nekadašnji igrač KAC-a, Johan Strömwall.

Povijest
Villach je prava institucija austrijskog hokeja. Osnovan je prije više od osamdeset godina, davne 1923. godine, a u svojoj riznici broji ukupno šest naslova državnog prvaka. Prvog su osvojili tek 1981., a posljednjeg 2006. godine. Villach je stabilni prvoligaš koji se uglavnom nalazi u gornjem dijelu ljestvice. Osim šest naslova prvaka, Beljačani su više puta igrali u finalima doigravanja čime su pokazali sposobnost kluba u održavanju visoke razine kvalitete. Međutim, otkako se liga proširila na deset klubova, VSV rano ispada u doigravanju i biva zaustavljen već u četvrtfinalima.

Trofeji 
Austrijska hokejaška liga (6): 1980./81., 1991./92., 1992./93., 1998/99., 2001./02., 2005./06.

Trenutačna momčad

Izvori

Vanjske poveznice 

Službena stranica

Austrijski klubovi hokeja na ledu
Klubovi u Austrijskoj hokejskoj ligi